„А“ Републиканска футболна групасезон 1953
Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните шест места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са ВВС (София), Строител (София), Червено знаме (Станке Димитров), Академик (Сталин) и Спартак (Пловдив). Актуален шампион е ЦДНА (София).

Класиране 

Червено знаме (Станке Димитров) е изваден от групата по средата на втория полусезон, като резултатите му дотогава са зачетени, а на противниците му до края на сезона са присъдени служебни победи с по 3:0.
В първенството е включен Сборен отбор на Доброволните спортни организации (ДСО), който всъщност е националния отбор на България. Целта е обиграването му за предстоящите квалификации за Световно първенство. След X кръг националният отбор е изваден от „А“ група, като дотогава е изиграл 13 срещи, в които резултатите първоначално се зачитат, но след изваждането му са анулирани. Участието на националния отбор на България в „А“ група засяга директно няколко клуба – ОСГ (София), Ударник (София) и Спартак (София), които са лишени от ключови футболисти, а ОСГ (София) и от треньора си – по това време селекционер на националите. За ОСГ (София) липсата на играчи води до загуба в борбата за титлата с Динамо (София), докато отслабването на отбора на Спартак (София) му коства изпадане в „Б“ група.

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона Динамо (София)

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1953
1953